La Part du gros est un roman québécois d'Yves Trottier paru en 2003.

Le roman jette un regard critique et humoristique sur l’individualisme croissant des sociétés modernes.  Il propose une réflexion sur ce que pourrait être le pur égocentrisme élevé au stade de religion ou de philosophie du bonheur.

Résumé 
Le héros se présente comme un modèle d’égocentrisme absolu, il considère que tout tourne autour de lui. Le monde est sa création et son terrain de jeu où il peut, en dépit des autres, tenter diverses expériences pour se divertir.  En quête de l’ultime bien-être, il use d’une verve colorée pour prêcher sa philosophie du bonheur, basée sur l’amour de soi.  Ce personnage hors normes exprime sans vergogne comment il est devenu, aux yeux de tous, un gros-christ. Il nage en pleine allégresse. Il dit aimer la vie, mais surtout la sienne.

Roman québécois
Roman canadien paru en 2003